Grupa zakupowa (ang. Group Purchasing Organization) – termin handlowy
 Generalny Plan Wschodni (niem. Generalplan Ost) – plan III Rzeszy
 Grupa Pewnych Osób – łódzka organizacja
 ang. General Post Office – główne urzędy pocztowe (w różnych miastach)